Kraftwerk Ibbenbüren ist der Name folgender Kraftwerke:

 Kraftwerk Ibbenbüren (auch Kraftwerk Ibbenbüren Block B), seit 1985
 Kraftwerk Ibbenbüren Block A, 1967–1987
 Preussag Ballastkraftwerk Ibbenbüren, 1954–1985
 Nike-Kraftwerk Ibbenbüren, 1913–1959